Ieroteo I di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Ieroteo I di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme